Водопериця () — рід багаторічних водяна рослина родини столисникових (Haloragaceae).

Види 

Myriophyllum alterniflorumMyriophyllum aquaticumMyriophyllum diccocumMyriophyllum elatinoidesMyriophyllum farwelliiMyriophyllum heterophyllumMyriophyllum hippuroidesMyriophyllum humileMyriophyllum laxumMyriophyllum matogrossenseMyriophyllum pinnatumMyriophyllum propinquumMyriophyllum quitenseMyriophyllum sibiricumMyriophyllum spicatumMyriophyllum tenellumMyriophyllum tuberculatumMyriophyllum ussurienseMyriophyllum variifoliumMyriophyllum verrucosumMyriophyllum verticillatum

Джерела 

Роди квіткових
Столисникові